

Patronyme 
 Charles Debbas (1885-1935), premier président de la République libanaise (1926-1934)
 César Debbas, industriel libanais, neveu du précédent
 Fouad C. Debbas (1931-2001), ingénieur ECP, grand collectionneur de cartes postales et photos anciennes du Liban, fils du précédent